Alexander James Adie ist der Name folgender Personen:

* Alexander James Adie (Meteorologe) (1775–1858), schottischer Optiker, Meteorologe und Erfinder
 Alexander James Adie (Bauingenieur) (1808–1879), schottischer Bauingenieur